The Early Days of Guns N' Roses je souhrn prvních koncertů americké hardrockové skupiny Guns N' Roses, které odehrála mezi lety 1985–1987.

Setlist 

 „Reckless Life“
 „Shadow of Your Love“
 „Out Ta Get Me“
 „Welcome to the Jungle“
 „It's So Easy“
 „Jumpin' Jack Flash“ (Jagger/Richards)
 „Think About You“
 „Move to the City“
 „Mr. Brownstone“
 „Rocket Queen“
 „Nightrain“
 „My Michelle“
 „Sweet Child O' Mine“
 „Don't Cry“
 „You're Crazy“
 „Back Off Bitch“
 „Nice Boys“ (Leach, Anderson, Royall, Wells, Cocks)
 „Mama Kin“ (Tyler)
 „Anything Goes“
 „Heartbreak Hotel“ (Axton, Durden, Presley)
 „Paradise City“

Sestava

březen 1985 

 Axl Rose – zpěv
 Tracii Guns – sólová kytara
 Izzy Stradlin – doprovodná kytara, doprovodný zpěv
 Ole Beich – baskytara, doprovodný zpěv
 Rob Gardner – bicí, doprovodný zpěv

březen – květen 1985 

 Axl Rose – zpěv
 Tracii Guns – sólová kytara
 Izzy Stradlin – doprovodná kytara, doprovodný zpěv
 Duff McKagan – baskytara, doprovodný zpěv
 Rob Gardner – bicí, doprovodný zpěv

květen – červen 1985 

 Axl Rose – zpěv
 Slash – sólová kytara
 Izzy Stradlin – doprovodná kytara, doprovodný zpěv
 Duff McKagan – baskytara, doprovodný zpěv
 Rob Gardner – bicí, doprovodný zpěv

1985–1990 

 Axl Rose – zpěv
 Slash – sólová kytara
 Izzy Stradlin – doprovodná kytara, doprovodný zpěv
 Duff McKagan – baskytara, doprovodný zpěv
 Steven Adler – bicí, doprovodný zpěv

Seznam koncertů

Reference 

Koncertní turné Guns N' Roses
Koncertní turné roku 1985
Koncertní turné roku 1986
Koncertní turné roku 1987